Moonraker puede hacer referencia a:

 Moonraker (novela).
 Moonraker (película).
 Moonraker (banda sonora).
Moonraker (canción).
Moonraker (persona).